Mei Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hangbu He, vattendrag, Anhui, 
 Mei He, vattendrag, Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar